Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Jiske Griffioen.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Dameneinzel
2017